

Anglia
Somerset

USA
Somerset (Kentucky)
Somerset megye (Maine)
Somerset megye (Maryland)
Somerset megye (New Jersey)
Somerset megye (Pennsylvania)